La Coppa del Re 2010-2011 è stata la 109ª edizione della Coppa del Re di calcio. La competizione ha avuto inizio il 25 agosto 2010 ed è terminata il 20 aprile 2011. La finale si è disputata allo stadio Mestalla di Valencia, con la vittoria del Real Madrid sul Barcellona. Il Siviglia era il campione uscente.

Squadre qualificate 
Le seguenti squadre competeranno per la stagione 2010-2011.

20 squadre della Liga 2009-2010, ammesse ai sedicesimi:

21 squadre della Segunda División 2009–10. (Il Barcellona B e il Villarreal B ne sono escluse in quanto sono le squadre giovanili rispettivamente del  e del Villarreal):

24 squadre della Segunda División B spagnola. Le squadre qualificate sono le prime 5 di ognuno dei 4 gruppi della categoria (escluse le squadre riserva) e le quattro migliori quinte, purché non squadre riserva (*):

18 squadre della Tercera División. Le squadre qualificate sono le vincitrici di ognuno dei 18 gruppi della categoria (o quelle con il maggior numero di punti classificatesi dopo il vincitore che è una squadra riserva)

Primo turno 
Le partite si sono giocate il 21, 22, 24 e 25 agosto 2010.

Secondo turno 
Le partite sono state giocate il 1º settembre 2010.

Terzo turno 
Le partite sono state giocate l'8 settembre 2010.

Il Portugalete passa direttamente al turno successivo.

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 
Le gare di andata sono state disputate il 27 ottobre 2010, mentre quelle di ritorno il 10 novembre 2010.

Ottavi di finale 
Le gare di andata sono state disputate il 21 e 22 dicembre 2010, mentre quelle di ritorno il 5 e 6 gennaio 2011.

Quarti di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 12 e 13 gennaio 2011, mentre quelle di ritorno il 18, 19 e 20 gennaio 2011.

Semifinali 
Le gare di andata si sono disputate il 26 gennaio 2011, mentre quelle di ritorno il 2 febbraio 2011.

Finale

Classifica marcatori

Festeggiamenti
Durante i festeggiamenti sul pullman del Real Madrid al giocatore Sergio Ramos è scivolata la coppa dalle mani facendola finire sotto le ruote dell'automezzo. Il trofeo si è poi frantumato in 10 pezzi, come testimoniano le foto scattate durante l'accaduto.

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 2010-2011
Segunda División spagnola 2010-2011
Segunda División B spagnola 2010-2011
Supercoppa di Spagna 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010-2011